Lysstjärnen kan syfta på:
Nedre Lysstjärnen, sjö i Ljusdals kommun,  (9,35 ha)
Övre Lysttjärnen, sjö i Ljusdals kommun,

Se även
Lusttjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn